— группа островов, принадлежащих префектуре Окинава. Входят в архипелаг Рюкю. Административный центр префектуры Наха и бо́льшая часть населения находятся на самом большом острове группы, Окинаве. Раньше острова принадлежали королевству Рюкю, вместе с островами Амами.

Вследствие декларируемой высокой пропорции долгожителей на этой территории, Окинавские острова относятся к «голубым зонам».

Расположение островов 

 Архипелаг Нансэй или Рюкю;
 Окинавские острова: Окинава , Куме, Ихея, Идзена, Агуни, Иэ.
 Острова Кэрама: Токасикидзима, Дзамамидзима, Акадзима, Гэрумадзима.
 Острова Дайто: Кита-дайто, Минами-дайто, Оки-дайто.

Примечания 

Префектура Окинава
Рюкю
Острова Японии
Острова Восточно-Китайского моря
Голубые зоны